David Leijel kan avse:

 David Leijel (1621–1676), som anlade bruk och var brukspatron, född i Skottland
 David Leijel (1660–1727), brukspatron, bergsråd, den förres son
 David Leijel (1693–1737), direktör vid Älvkarleö bruk, den förres son